Basardilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Basardilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Basardilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar